Het Wereldkampioenschap rally in 1986 was de veertiende jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Verslag 

Een droomscenario ontvouwde zich aan het begin van het seizoen met de gehoopte titanenstrijd tussen Peugeot, Audi en Lancia, dat later nog eens gecompleteerd zou worden door de terugkeer van vroegere grootmacht Ford. Het kampioenschap werd echter ontzet door incidenten in Portugal, waar vier toeschouwers het leven lieten na een ongeluk met een (fabrieksingeschreven) deelnemer, en Corsica, waar Lancia's Henri Toivonen en navigator Sergio Cresto dodelijk verongelukten na de rally tot dan toe te hebben gedomineerd. De FIA kwam vervolgens aanzetten met sancties en diens preses Jean-Marie Balestre kondigde een competitieverbod aan voor Groep B auto's ingaand vanaf het seizoen 1987, te vervangen door de minder technisch ontwikkelde Groep A auto's.

Het kampioenschap werd uiteindelijk een tweestrijd tussen Peugeot en Lancia, dat ondanks al de controverse gedurende het seizoen zich tot een spannend gevecht zou vormen. Peugeot prolongeerde toch hun constructeurstitel, maar Markku Alén won in eerste instantie de rijderstitel. Dit totdat de resultaten van de dat jaar verreden Rally van San Remo werden geannuleerd, waar Peugeot naderhand onterecht uit de wedstrijd werd gehaald vanwege een technische overtreding, die later helemaal niet geldig bleek te zijn. Hierdoor werden de gescoorde punten ingetrokken en verloor Alén zijn hard bevochten wereldtitel aan Peugeots nieuwkomer Juha Kankkunen.

Nieuwe reglementen 
 Een nieuw kampioenschap werd opgezet voor Groep A rijders. Hierin werd een apart puntensysteem gehanteerd.
 Om gerechtigd te zijn punten te scoren in het constructeurskampioenschap, moeten alle constructeurs bij voorhand geregristeerd staan. Ook moesten de constructeurs hun rijders registreren, die daarmee gekwalificeerd waren om punten te kunnen scoren voor de desbetreffende constructeur.
 Na Corsica mogen klassementsproeven de limiet van 30 kilometer niet meer overschrijden. De duur van een rally wordt ook aangeraden in te korten.
 Na Corsica zijn verdere evoluties van Groep B auto's niet toegestaan.
 Na Corsica zijn zij-skirts (of dergelijke aerodynamica onder de auto) niet meer toegestaan.
 Na Corsica zijn alle Groep B auto's standaard uitgerust met automatische brandblussers.

Kalender

Teams en rijders 
 Volgorde is gebaseerd op de eindstand van het kampioenschap uit het voorgaande seizoen.

Agenda en resultaten 

 * De resultaten van de rally werden geannuleerd.
 R = Alleen rijderskampioenschap.

Kampioenschap standen

Rijders 
 Punten worden uitgereikt aan de top 10 geklasseerden.

 Noot: Resultaten van de Rally van San Remo werden geannuleerd. De beste acht resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Constructeurs 

 Noot: Resultaten van de Rally van San Remo werden geannuleerd. De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Rijders (Groep A) 

 Noot: De beste zes resultaten werden gerekend voor het kampioenschap. Enkel de toptienklassering is zichtbaar.

Statistieken

Rijders 

 Noot: Resultaten van de Rally van San Remo zijn niet opgenomen in de statistieken.

Constructeurs 

 Noot: Resultaten van de Rally van San Remo zijn niet opgenomen in de statistieken.

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1986
Rally in 1986